Masters Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Masters Island (Florida)
 Masters Island (Maine)
 Masters Island (Missouri)